AMC-23 (AmeriCom-23) — американский телекоммуникационный спутник, принадлежащий компании SES AmeriCom, входящей в холдинг SES Global. Он предназначается для оказания услуг телевизионной и телефонной связи, предоставления доступа в интернет, передачи данных, создания корпоративных сетей. В зоне охвата спутника находится вся акватория Тихого океана.

Изготовитель: Alcatel Alenia Space.

Конструкция:

Габариты: 

Полезная нагрузка: 20 транспондеров Ku-диапазона мощностью 138 Вт с полосой пропускания 27, 36 и 72 МГц и 18 транспондеров C-диапазона мощностью 80 Вт с полосой пропускания 36 и 72 МГц.

Расчётная точка стояния - 172° в. д.

См. также 
 AMC-18
 AMC-21

Ссылки 
 http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/masterCatalog.do?sc=2005-052A

Примечания 

Искусственные спутники Земли (США)
Космические аппараты по алфавиту